NTN puede referirse a las siguientes acepciones:

 NTN: una banda musical uruguaya;
 NTN: un programa de televisión por Internet chileno.